Duitsland:
Laubach (Hann. Münden), een deelgemeente van Hann. Münden in de deelstaat Nedersaksen
Laubach (Eifel), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Laubach (Hessen), een gemeente in de deelstaat Hessen
Laubach (Hunsrück), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts

Frankrijk:
Laubach (Bas-Rhin), een gemeente in het departement Bas-Rhin